Fahrzeugklasse bzw. Fahrzeugsegment bezeichnet die Einteilung von Kraftfahrzeugen:
 allgemein nach verschiedenen Gesichtspunkten, siehe Fahrzeugklasse
 der Europäischen Kommission zur wettbewerbsrechtlichen Marktabgrenzung, d. h. zur Berechnung von Marktanteilen, siehe Fahrzeugsegment (Europäische Kommission)
 des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Eingruppierung von Personenkraftwagen in der Zulassungsstatistik anhand optischer, technischer und marktorientierter Merkmale, siehe Fahrzeugsegment (Kraftfahrt-Bundesamt)
 der Europäischen Gemeinschaft zur Klassifizierung von Fahrzeugen bei der Typenzulassung sowie im Zulassungsverfahren, siehe EG-Fahrzeugklasse
 in der Autovermietung, siehe Mietwagenklassifizierung
 der Europäischen Union zur Zuordnung von Fahrerlaubnisklassen, siehe Führerschein (EU-Recht)#Führerscheinklassen